Osoby o tym nazwisku:
 Aino-Maija Tikkanen – fińska aktorka filmowa
 Esa Tikkanen – fiński hokeista, olimpijczyk
 Hans Tikkanen – szwedzki szachista